Okręty US Navy o nazwie USS "Bellatrix":
 Pierwszy "Bellatrix" (AKA-3) był okrętem transportowym (ang. attack cargo ship) typu Arcturus, który został wcielony do służby w 1942 i przekazany Peru w 1963. Złomowany w 1991.
 Drugi "Bellatrix" (AF-62) był okrętem zaopatrzeniowym (ang. combat stores ship) typu Alstede, który był w służbie w latach 1961-1968.
 Trzeci USNS "Bellatrix" (T-AKR-288) był jednostką służącą w ramach Military Sealift Command, która została dostarczona w 1973

Bellatrix